Сухопутные войска Туркменистана () — один из видов вооружённых сил Туркменистана.

Состав на 2017 год: 1 полк СпН, 1 танковая бригада, 2 мотострелковые дивизии, 4 мотострелковые бригады, 1 бригада морской пехоты, 1 учебная дивизия.

Вооружение 
Стрелковое оружие:

•Пистолет Макарова(9×18мм)

•Беретта Пх 4 Шторм (9×19мм Парабеллум)

•АК-47 (7,62×39мм)

•АКМ (7,62×39мм)

•АК-74 (5,45×39мм)

•Беретта ARX 160 (5,56×45мм НАТО)

•Драгунов СВД (7,63×54mmR)

•РПК (7,62×39мм)

•РПК-74 (5,45×39мм)

•ПК (7,62×54mmR)

•НСВ (12,7×108мм)

•ДШК (12,7×108мм)

•Корд (12,7×108мм)

•РПГ-7 (40мм)

•РПГ-18 (64мм)

•РПГ-22 (73мм)

•СПГ-9 (73мм)

Примечания 

Вооружённые силы Туркменистана